Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji (1994) – 62. podróż apostolska Jana Pawła II
 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji (1998) – 84. podróż apostolska Jana Pawła II
 Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji (2003) – 100. podróż apostolska Jana Pawła II